Ornithonyssus — род клещей из семейства Macronyssidae отряда Mesostigmata. Встречаются повсеместно. Эктопаразиты птиц и млекопитающих, некоторые виды вредят птицеводству.

Описание 
Мелкие клещи овальной формы, длина тела менее 1 мм. Имеют только один спинной щиток. Ноги стройные, длинные. Паразитируют на мелких млекопитающих (грызунах) и птицах.

Классификация 
Около 30 видов. В Австралии 3 вида. Для фауны СССР указывалось 3 вида

 Ornithonyssus acrobates Micherdzinski & Domrow, 1985
 Ornithonyssus africanus (Zumpt & Till, 1958)
 Ornithonyssus bacoti (Hirst, 1913) — Крысиный клещ
 Ornithonyssus benoiti Till, 1982
 Ornithonyssus bursa (Berlese, 1888)
 Ornithonyssus campester Micherdzinski & Domrow, 1985
 Ornithonyssus capensis Shepherd & Narro, 1983
 Ornithonyssus conciliatus (Radovsky, 1967)
 Ornithonyssus costai Micherdzinski, 1980
 Ornithonyssus dasyuri Domrow, 1983
 Ornithonyssus desultorius (Radovsky, 1966)
 Ornithonyssus flexus (Radovsky, 1967)
 Ornithonyssus garridoi de-la-Cruz, 1981
 Ornithonyssus jayanti (Advani & Vazirani, 1981)
 Ornithonyssus kochi (Fonseca, 1948)
 Ornithonyssus latro Domrow, 1963
 Ornithonyssus longisetosus Micherdzinski, 1980
 Ornithonyssus lukoschusi Micherdzinski, 1980
 Ornithonyssus matogrosso (Fonseca, 1954)
 Ornithonyssus noeli de-la-Cruz, 1983
 Ornithonyssus nyctinomi (Zumpt & Patterson, 1951)
 Ornithonyssus petauri Micherdzinski, 1980
 Ornithonyssus pereirai (Fonseca, 1935)
 Ornithonyssus pipistrelli (Oudemans, 1904)
 Ornithonyssus praedo Domrow, 1971
 Ornithonyssus roseinnesi (Zumpt & Till, 1953)
 Ornithonyssus simulatus Micherdzinski, 1980
 Ornithonyssus spinosa Manson, 1972
 Ornithonyssus stigmaticus Micherdzinski & Domrow, 1985
 Ornithonyssus sylviarum (G. Canestrini & Fanzago, 1877)
 Ornithonyssus taphozous Micherdzinski & Domrow, 1985

Примечания

Литература 
 Domrow R. 1992. Acari Astigmata (excluding feather mites) parasitic on Australian vertebrates: an annotated checklist, keys and bibliography. Invertebrate Taxonomy 6: 1459—1606.
 Sambon L. W. 1928. The parasitic acarians of animals and the part they play in the causation of the eruptive fevers and other diseases of man. Annals of Tropical Medicine and Parasitology 22: 67—132.

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 Ornithonyssus. eol.org.

Macronyssidae
Роды паукообразных
Паразиты млекопитающих
Паразиты птиц